Сокирко — украинская фамилия.
 Сокирко, Виктор Владимирович (1939—2018) — участник правозащитного движения в СССР.
 Сокирко, Владимир Константинович (1892—1983) — советский актёр. См. также 
 Сокирки (значения)